Projektion eller projektiv kan syfta på:

Projektion
 Projektion – en tvådimensionell avbildning på en ritning av ett tredimensionellt föremål.
 Isometrisk projektion – en metod för att visuellt avbilda tredimensionella föremål i två dimensioner
 Snedprojektion – en enkel typ av grafisk projektion som används för att skapa tvådimensionella bilder av tredimensionella föremål
 Kavaljersperspektiv – ett sätt att avbilda ett tredimensionellt objekt på en platt ritning, en typ av snedprojektion
 Stereografisk projektion – en form av avbildningar av punkter på en sfärs yta till punkter i ett plan
 Kartprojektion – en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta
 Mercators projektion – en kartprojektionsmetod
 Konisk projektion – en kartprojektion
 Gauss projektion – typer av kartprojektioner
 Mollweides projektion – en kartprojektion
 Optisk projektion – avbildning av ett föremål på ett annat ställe med hjälp av linser, speglar eller andra optiska element
 Projektion (algebra) – en viss linjär avbildning  från ett vektorrum till sig själv
 Projektion (psykologi) – en term som används inom psykologin
 Astral projektion – en kontroversiell tolkning av en upplevelse som går ut på att en så kallad astralkropp (eller en persons själ eller medvetande) skiljs från den fysiska kroppen
 Lagen om projektion – inom medicinen den princip som säger att hjärnan tolkar de signaler som når den i "god tro"
 Maktprojektion – en stats förmåga att sätta in militära styrkor långt bortom sina gränser

Projektiv
 Projektiv geometri – ett matematiskt ämne och en del av perspektivläran
 Projektiv knippe – en fiberknippe vars fibrer är projektiva rum
 Projektiv identifikation – en psykologisk process mellan två individer där en person överför sina egna känslor till någon annan

Se även
 Perspektiv – ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan